Redmer ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Redmer (* 1951), deutscher Jurist, Politiker (SPD) und Autor
 Konrad Redmer (1870–1921), Arzt und Stadtrat in Danzig 
 Ronald Redmer (* 1958), deutscher Physiker